GOI - IATA kod portu lotniczego Goa

Zobacz też 
 (5839) GOI